

Geografia 
 McDade – census-designated place della Contea di Bastrop in Texas

Persone 
 Joseph McDade – politico statunitense
 Sandy McDade – attrice britannica
 Von McDade – ex cestista statunitense